Le mot as ou As peut se référer à :

Localités 
 As, ville de Belgique.
 Ås, Norvège.
 En Suède :
 Ås, paroisse du comté de Halland.
 Ås, commune de Gislaved.
 Ås, commune de Krokom.
 Ås, commune de Nora.
 Ås, commune de Varberg.
 Aš, ville de la République tchèque.

Toponymes 
 As, une rivière d'Afrique du Sud.

Grammaire 
 Le verbe avoir conjugué à la deuxième personne du singulier de l'indicatif présent (tu as).

Histoire 
 As de l'aviation, pilotes qui ont obtenu au moins cinq victoires en combat aérien.

Mythologie 
 As, autre orthographe de Ach, dieu de la mythologie égyptienne.
 Ás, singulier des Ases dans la mythologie scandinave.

Musique 
 As, une chanson de Stevie Wonder extraite de l'album Songs in the Key of Life sorti en 1976, reprise en duo par George Michael et Mary J. Blige en 1999.

Télévision 
 Les As, série télévisée québécoise des années 1970
 A.S., forme abrégée de A.S. – Gefahr ist sein Geschäft, série télévisée allemande ().

Sports et loisirs 
 As, journal sportif espagnol.
 La carte portant la valeur 1 dans les jeux de cartes.
 L'AS, abréviation d'association sportive, lieu de pratique du sport scolaire dans les collèges et les lycées.

Bande dessinée 
 L'As, hebdomadaire de bande dessinée français publié de 1937 à 1940 ;
 Les As, bande dessinée de Michel Greg publiée de 1963 à 1973.

Unités 
 L'as, une ancienne monnaie romaine en bronze.
 L'as de Nîmes est le nom donné à des pièces de monnaie romaines frappées à Nîmes.
 C'est aussi une des unités de poids romaines.
 As est le quatrième mois du calendrier pataphysique inventé par Alfred Jarry.

Technique 
 L'As est un langage assembleur sous Unix

Linguistique 
 L'as, une langue malayo-polynésienne parlée en Nouvelle-Guinée occidentale en Indonésie;

Sigles et abréviations 
 AS Artillerie Spéciale, nom des premières unités de chars françaises de la Première Guerre mondiale, abréviation militaire française ;
 AS, Armée secrète, mouvements de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale ;
 AS, Armée secrète, mouvements de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale ;
 AS, ActionScript, langage de script principalement utilisé dans la technologie Adobe Flash ;
 AS, Autonomous System, nom des systèmes utilisés sur Internet par le protocole BGP ;
 As ou GNU as, assembleur développé par GNU ;
 AS, association sportive ;
 AS, aide-soignant ;
 AS, amitiés scoutes ;
 a/s, pour « aux bons soins de » ;
 a.s., signifie ancien style et désigne une date dans le calendrier julien ;
 AS, Autorité de Sûreté ;
 AS, agent de service, nouveau terme pour agent de propreté ;
 Anarcho-syndicalisme.

Symboles 
 as, symbole de l'attoseconde, une sous-unité de temps ;
 aS, symbole de l'attosiemens, une sous-unité en électromagnétisme ;
 As, symbole de l'arsenic, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques ;
 As, symbole pour l'altostratus, en météorologie.

Codes 
 .as, Samoa américaines (domaine national de premier niveau)
 AS, Samoa américaines (ISO 3166-1 alpha-2)
 AS, Australie (code pays (désuet) de l'OTAN)
 AS, Alaska Airlines (Code AITA)
 as, assamais (ISO 639-1)

Code
Symbole chimique